Fever (eng. groznica) može biti:

Film
 Fever (1989.), australsko-američki erotski triler/komedija
 Fever (1999.), film redatelja Alexa Wintera
 The Fever (2004.), filma s Vanessom Redgrave u glavnoj ulozi, prilagođen iz drame Qallace-a Shawna (vidi ispod)
 Fever, film iz 1991. s Marcia Gay Harden u glavnoj ulozi

Literatura
 Fever (strip)
 Fever (novela) Robina Cooka
 Fever Zine, britanski tromjesečnik
 The Fever (drama), drama Wallacea Shawna, baza za film iz 2004. godine

Glazba
 The Fever (sastav), američki rock sastav
 The Fevers, brazilski rock sastav
 Fever Records, američka diskografska kuća

Albumi
 Fever (album Kylie Minogue), ili pjesma (vidi ispod)
 Fever (Bullet for My Valentine), album grupe Bullet for My Valentine
 Fever (EP), EP Klinika, ili naslovna pjesma
 Fever*Fever, Puffy AmiYumi
 Fever*Fever (DVD), koncertni DVD Puffya AmiYumia
 Fever, album Cona Funk Shuna

Pjesme
 "Fever" (pjesma iz 1956), pjesma od Otis Blackwell koju je popularizirala Peggy Lee
 "Fever" (Madonna), obrada Madonne
 "Fever" (Aerosmith)
 "Fever" (Cascada)
 "Fever" (pjesma Kylie Minogue)
 "Fever" (Starsailor)
 "The Fever" (Bruce Springsteen)
 "Fever", pjesma Family Force 5 s albuma Dance or Die
 "Fever", pjesma The Hives s albuma A.K.A. I-D-I-O-T
 "Fever", pjesma Tone Damli Aaberge s albuma Sweet Fever
 " Fever" pjesma Natalie Cole i Raya Charlesa

Televizija
 "The Fever" (Zona sumraka), nastavak Zone sumraka (The Twilight Zone)
 "Fever", nastavak Black Books
 "Fever", nastavak Moonlight
 "Fever", nastavak Sliders
 "Fever", nastavak Smallville

Ostalo
 Fever 104 FM, indijski radijski kanal
 Indiana Fever, ženski međunarodni košarkaški tim